Le terme Route 9 désigne plusieurs routes :

Amérique du Nord

États-Unis 
 U.S. Route 9
 Utah State Route 9

Canada 
 Route 9 au Manitoba
 Route 9A au Manitoba
 Route 9 en Ontario
 Yukon Highway 9

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 9

Paraguay 
 Route 9

Uruguay 
 Route 9

Europe 
 Route européenne 9
 Route européenne 009

Allemagne 
 Route fédérale 9 ()

France 
 Autoroute A9
 Route nationale 9
 Route départementale 9 dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 9

Suisse 
 Route principale 9

Voir aussi